Der Begriff Wobbler bezeichnet:
 Wobbler (Angeln), künstlicher Köder für das Angeln von Raubfischen
 Wobbler (Band), norwegische Retro-Prog-Band
 Wobbler (Werbung), bewegliches Miniplakat für die Platzierung am Warenträger im Handel zur Aufmerksamkeitssteigerung
 in der Elektronik einen Frequenzgenerator mit periodisch veränderlicher Frequenz, siehe Wobbelgenerator
 in der Tiermedizin eine neurologische Störung bei Hunden und Pferden, siehe Wobbler-Syndrom
 eine Handmorsetaste mit beidseitigem Kontakt
 einen Prüfsender

Siehe auch:
 Wobble